Tschechische Symphoniker Prag meint unterschiedliche Orchester:

offizieller Name der Prager Philharmoniker Anfang der 1990er Jahre
ehemaliger deutscher Name des Prager Sinfonieorchester Bohemia
irrtümliche Bezeichnung für die Prager Symphoniker 
ein Projekt-Konzertorchester aus Musikern unterschiedlicher tschechischer Orchester unter der Leitung von Petr Chromčák, siehe: Tschechische Symphoniker Prag (Petr Chromčák)